«Пинежский Пушкин» — российский мультипликационный фильм режиссёра Леонида Носырева по мотивам одноимённого сказа Бориса Шергина о Пушкине.

Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль — 2004.

Сюжет 
Северный сказ о Пушкине и его жизненной судьбе, поведанный нам тремя женщинами-крестьянками зимним вечером в избушке на берегу реки Пинеги.

Создатели

О мультфильме 
Что же касается Пушкина, то государственные гранты на экранное воплощение образа поэта позволили классику Леониду Носыреву, талантливейшему экранизатору архангельских сказов Шергина и Писахова, завершить экспериментальную и потому несовершенную работу «Пинежский Пушкин» (2003). Три крестьянки на далёком севере из села Сура пересказывают, перепевают на свой лад биографию Александра Сергеевича. тут и его детские проделки, и рассказы мальчишкам в «ночном» у прибрежного костра, и ухаживания за местными красавицами, и жизнь в Петербурге. Жаль, игровые сцены со сказительницами сильно уступают анимационным сценам, свободным от хрестоматийных клише, раскрашенным цветными карандашами.

См. также 
 «Свободу Пушкину»

Примечания

Ссылки 
 Текст сказа Шергина 

Рисованные мультфильмы России 2003 года
Мультфильмы Леонида Носырева
Кинокомпания «Мастер-фильм»
Экранизации сказок Бориса Шергина
Фильмы об Александре Пушкине
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы на русском языке